Червона річка — маленька річка в канадській провінції Нова Скотія, а саме в графстві Інвернесс на острові Кейп-Бретон.

Джерела 
 Red River on Destination Nova Scotia

Річки Нової Шотландії